Сергей Шипов
 Шипов, Сергей Павлович (1790—1876) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, сенатор.
 Шипов, Сергей Юрьевич (род. 1966) — шахматист, шахматный эксперт, тренер и писатель, шахматный комментатор.